Rajd Niemiec 2019 (37. ADAC Rallye Deutschland) – 37. Rajd Niemiec rozgrywany w Niemczech w dniach od 22 do 25 sierpnia 2019 roku. Był dziesiątą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2019. Rajd został rozegrany na nawierzchni asfaltowej, a jego bazą było miasto Bostalsee. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2 i WRC2-Pro.

Raj wygrał estoński kierowca Ott Tänak, który zrobił to trzeci raz z rzędu. Było to dla niego jedenaste zwycięstwo w rajdach WRC i dwudziesta czwarta wizyta na podium. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Kris Meeke, który stracił do zwycięzcy niecałe dwadzieścia jeden sekund, Kris w swoim sto pierwszym starcie w WRC na podium stanął po raz trzynasty. Trzecie miejsce zajął Fin Jari-Matti Latvala, wywalczając tym samym sześćdziesiąte trzecie miejsce na podium w swojej karierze. Wszyscy trzej kierowcy rywalizowali samochodami Toyota Yaris WRC, to pięćdziesiąty piąty tryumf zespołu w historii rajdów WRC i trzecie podium w historii wypełnione przez Toyotę. 

W kategorii WRC2 trzecie miejsce zajął polski zespół Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak jadący samochodem Volkswagen Polo GTI R5, Polacy wygrali dwa odcinki specjalne w swojej kategorii i ostatecznie w całym rajdzie ulegli jedynie dwóm załogą niemieckim tracąc do zwycięzcy niecałe dwadzieścia dwie sekundy.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 53 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2 i WRC2 Pro.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage – OS19

Wyniki końcowe rajdu

Wyniki po 10 rundach

WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC2 PRO

Kierowcy

WRC2

Kierowcy

JUNIOR WRC

Kierowcy

Przypisy 

2019
Niemcy
2019 w Niemczech